Matthäusfriedhof steht für:
 einen Friedhof im Berliner Ortsteil Schöneberg, siehe Alter St.-Matthäus-Kirchhof Berlin
 einen Friedhof in Chemnitz, siehe Matthäusfriedhof (Chemnitz)
 zwei Friedhöfe in Dresden, siehe Innerer Matthäusfriedhof und Äußerer Matthäusfriedhof
 einen Friedhof in Essen, siehe Matthäusfriedhof (Essen)